Фінал чемпіонату світу з футболу 1986 — футбольний матч, у якому визначався переможець чемпіонату світу з футболу 1986 року. Матч відбувся 29 червня 1986 року на стадіоні Ацтека у столиці Мексики, місті Мехіко. У матчі зустрілися збірна Аргентини та збірна ФРН. Гра завершилась з рахунком 3:2 на користь аргентинців, котрі здобули свій другий чемпіонський титул.

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Протокол матчу на сайт ФІФА 

Чемпіонат світу з футболу 1986
1986
Матчі збірної Аргентини з футболу
Матчі збірної Німеччини з футболу
Події 29 червня
Червень 1986